

BAB 
BAB est un sigle qui peut désigner :
 Bayonne-Anglet-Biarritz ;
 Chemin de fer Bayonne-Anglet-Biarritz, une ancienne ligne de chemin de fer secondaire liant ces trois villes françaises ;
 Bundesautobahn, le nom des autoroutes fédérales en Allemagne ;
 bouchon anti-bruit, un terme utilisé dans le jargon militaire pour désigner ce dispositif de protection des oreilles ;
 Biennale d'animation de Bratislava, en Slovaquie ;
 Barbara Ann Brennan, une auteure américaine.

BAB est un code qui peut désigner :
 .

Bab 
Bab est l'apocope de :
 Baba-cool.

Bab peut faire référence aux personnes suivantes :
 Julius Bab (1880-1955), un dramaturge allemand.

En arabe, bab désigne une porte ou un portail. De nombreux lieux au Maghreb portent ce préfixe.
 Bab El Khadra est l'une des portes de la médina de Tunis.

Bāb 
Bāb était un marchand iranien qui fonda au milieu du  en Iran un mouvement religieux messianique, le babisme.

Báb 

 Báb, un village du district de Nitra en Slovaquie.

Références 

Abréviation
Code